Артавазд II (ок. 96 до н. э.—31 до н. э.) — царь Великой Армении в 55—34 до н. э., сын Тиграна II и его жены Клеопатры, дочери царя Митридата VI Понтийского. Сочетал управление государством с занятиями историей и даже драматургией, основоположник армянской иноязычной литературы. Считается основателем армянского театра. Боролся за ликвидацию зависимости от Рима. Подобно своему отцу, носил титул «Царь царей».

Биография 
Уклонившись от поставки Риму военных контингентов против Парфии, обещанных по Арташатскому миру (66 г. до н. э.), Артавазд выступил в союзе с парфянами. Когда римский полководец Красс погиб в битве с парфянским полководцем Суреном при Каррах (Харране) в Месопотамии (53 г. до н. э.), Сурен прислал его голову царю Парфии, который находился в Арташате на свадьбе своего наследника с дочерью Артавазда. Оба царя присутствовали на представлении «Вакханок», трагедии Еврипида, и актёр вынес вместо бутафорской головы, требовавшейся по ходу действия, голову Красса, со словами: «вот рога оленя, убитого нами на счастливой охоте».

Поражение римлян в битве с парфянами при Каррах в 53 до н. э. и гибель Красса позволили Артавазду расширить границы страны на западе. Он, по-видимому, участвовал в походе парфянского царевича Пакора (40 г. до н. э.) против средиземноморских провинций Рима.

В 36—34 годах до н. э. римский полководец Марк Антоний, который управлял восточной частью римских владений, начал новую войну с Парфией, а затем и с Арменией, опираясь на помощь египетской царицы Клеопатры. Несмотря на начальные поражения, Антоний смог заманить Артавазда в свой лагерь якобы для переговоров и захватить его. Арташат был разграблен. В числе прочего были увезены золотая статуя богини Анаит и множество других сокровищ. Артавазд был увезён в Египет и проведён в триумфальном шествии римского полководца, а затем, спустя 3 года, обезглавлен.

После гибели Артавазда на престол вступил его сын, Арташес II, войска которого перебили римские гарнизоны, оставленные Антонием в Армении.

Артавазд II считается основоположником армянской иноязычной литературы. Согласно Плутарху, он писал драмы и речи на греческом языке.

Галерея

Примечания

Образ в литературе 
Опубликованы трагедии "Артавазд II и Арташес II", автор Эдгар Артурович Мирзоян. Изд. Института социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни, Кавказский Центр Иранистики, Ереван, 2021 г. ISBN 978-9939-1-1251-0

Ссылки 
 Тетрадрахма Артавазда
 

Цари Армении
Казнённые монархи
Обезглавленные
Основоположники национальной письменности и литературы
Арташесиды
Обезглавленные монархи